Elitserien to nazwa najwyższej klasy rozgrywkowej w wielu dyscyplinach sportowych w Szwecji:
 Elitserien kobiet w curlingu
 Elitserien mężczyzn w curlingu
 Elitserien (hokej na lodzie) (1975–2013) – obecnie Svenska hockeyligan
 Elitserien (żużel)

Zobacz też 
 Allsvenskan – szwedzka pierwsza liga piłkarska
 Eliteserien – nazwa najwyższej klasy rozgrywkowej w wielu dyscyplinach sportowych w Norwegii